Директор (від ,  «спрямовую, керую») — посада, керівник підприємства чи навчального закладу, організації чи структурного підрозділу (колективу).

Інші значення:

 Директор — голова одного району в складі округу Королівства Галичини та Володимирії.
 Директор (елемент антени) — складова частина антени (стрижень, провід) напрямленої дії біжучої хвилі, що служить для концентрації енергії електромагнітної хвилі під час її випромінювання, а також для збільшення коефіцієнта підсилення антени при прийманні сигналу.
 Директор — напрям переважної орієнтації молекул в рідкому кристалі.
 Директор — голова держави Нікарагуа з 1838 р. до 1854 р..
 Аарон Директор — американський економіст.

Фільми:

 Директор (фільм, 1938) — фільм виробництва СРСР, 1938 р., режисер Лєонід Луков.
 Директор (фільм, 1969) — фільм виробництва СРСР, 1969 р..
 Директор (фільм, 1987) — фільм виробництва США, 1987 р..

Див. також 
 Генеральний директор
 Головний виконавчий директор
 Директор (рідкий кристал)
 Директор із маркетингу
 Директор із інформаційних технологій
 Дирекція
 Директива

Примітки

Джерела 
 «Словник іншомовних слів», за ред. академіка АН УРСР О. С. Мельничука, м. Київ, 1985 р., стор. 258.

Посилання 
 Директор  //